El término Green Cross puede referirse a:

 Club de Deportes Green Cross Club Chileno nacido en 1916 que se fusionó con la Corporación Club de Deportes Temuco en 1965.
 Club de Deportes Green Cross - Temuco Un anterior nombre de Club de Deportes Temuco de Chile,club de la ciudad de temuco desde hace 50 años desde que se fusionó con Club de Deportes Green Cross.

 Club de Deportes Green Cross de Temuco Club Chileno extinto de la ciudad de Temuco anteriormente llamado Union Deportiva Española.
 Club Atlético Green Cross Club de fútbol de Ecuador.

Club de Deportes Green Cross Antofagasta Club polideportivo de la ciudad de Antofagasta.